Marsan  o Marçan (Gers) , municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Marsan (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Migdia-Pirineus)
 Cantó de Mont-de-Marsan-Nord, cantó francès al districte de Mont de Marsan (departament de les Landes) 
 Cantó de Mont-de-Marsan-Sud
 Districte de Mont de Marsan, districte del departament de les Landes (regió d'Aquitània)
 Mont-de-Marsan, municipi francès al departament de les Landes
 Vescomtat de Marsan, jurisdicció feudal de Gascunya (Occitània), centrada en Mont de Marsan